Jim Desmond Peplinski (né le  à Renfrew, dans la province de l'Ontario au Canada) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace canadien.

Carrière de joueur 

Il a porté le numéro 24 dans sa carrière.

Statistiques en club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1976-1977 ||Canadians d'Ottawa South ||Ont. Mineur ||22 ||22 ||33 ||55 ||42||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1977-1978 || Marlboros de Toronto ||  ||66 ||13 ||28 ||41 ||44 ||5 ||2 ||2 ||4 ||26 
|-
|1978-1979 || Marlboros de Toronto || LHJMO||66 ||23 ||32 ||55 ||88 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|- 
|1979-1980 || Marlboros de Toronto || LHJMO||67 ||35 ||66 ||101 ||89 ||4 ||1 ||2 ||3 ||15
|-
|1980-1981 || Flames de Calgary || LNH ||80 ||13 ||25 ||38 ||108 ||16 ||2 ||3 ||5 ||41
|- 
|1981-1982 || Flames de Calgary || LNH ||74 ||30 ||37 ||67 ||115 ||3 ||1 ||0 ||1 ||13
|-
|1982-1983 || Flames de Calgary || LNH ||80 ||15 ||26 ||41 ||134 ||8 ||1 ||1 ||2 ||45
|- 
|1983-1984 || Flames de Calgary || LNH ||74 ||11 ||22 ||33 ||114 ||11 ||3 ||4 ||7 ||21
|- 
|1984-1985 || Flames de Calgary || LNH ||80 ||16 ||29 ||45 ||111 ||4 ||1 ||3 ||4 ||11
|- 
|1985-1986 || Flames de Calgary || LNH ||77 ||24 ||35 ||59 ||214 ||22 ||5 ||9 ||14 ||107
|-
|1986-1987 || Flames de Calgary || LNH ||80 ||18 ||32 ||50 ||181 ||6 ||1 ||0 ||1 ||24
|-
|1987-1988 || Flames de Calgary || LNH ||75 ||20 ||31 ||51 ||234 ||9 ||0 ||5 ||5 ||45
|- 
|1988-1989 || Flames de Calgary || LNH ||79 ||13 ||25 ||38 ||241 ||20 ||1 ||6 ||7 ||75
|-
|1989-1990 || Flames de Calgary || LNH ||6 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- bgcolor="F6FFB2"
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|- 
|1994-1995 || Flames de Calgary || LNH ||6 ||0 ||1 ||1 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-

|711 ||161 ||263 ||424 || ||99 ||15 ||31 ||46 ||382

Statistiques internationales 

|1988 ||align="left"| ||align="left"| Jeux olympiques || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 ||align="left"|

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1960
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames d'Atlanta
Joueur des Flames de Calgary
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace